12-та молодіжна першість України з футболу серед дублерів проходила з 2015 по 2016 роки.

Учасники 

У турнірі беруть участь 14 молодіжних команд:

 — нові команди.

Підсумкова турнірна таблиця 
|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2015—2016: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат України з футболу 2015—2016: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2015—2016: друга ліга
 Кубок України з футболу 2015—2016

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат U-21. Сезон 2015/2016 на офіційному сайті ПЛ

2015 у футболі
2016 у футболі
Сезони Молодіжного чемпіонату України з футболу
2015 в українському спорті
2016 в українському спорті